Lode ist die Bezeichnung für:

 künstlicher Kanal für die Entwässerung der Fens, bereits zur Römerzeit durchgeführt
 Trip-Hop-Musik-Experiment von Inara George
 Lodè, Ort in der Provinz Nuoro in der italienischen Region Sardinien 
 Lode (Cambridgeshire), kleines Dorf in East Cambridgeshire am Südende der Fens in England
 Lode (baltisches Adelsgeschlecht), altes deutschbaltisches Adelsgeschlecht
 Lode (pommersches Adelsgeschlecht), altes pommersches Adelsgeschlecht
 Lode (Rūjiena), Gemeinde im Bezirk Rūjiena, Region Vidzeme, Lettland
 Schloss Lode, Estland
Lode ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Lode (* 1941), deutscher Politiker (CSU)
 Emil Lode (1906–1986), deutscher Unternehmer und Mitgründer der Stadt Waldkraiburg 
 Ernst-Jürgen Lode (* 1940), deutscher Agrarwissenschaftler und Bürgermeister
 Christoph Lode (* 1977), deutscher Schriftsteller
 Hartmut Lode (* 1939), deutscher Internist
 Holger Lode (* 1967), deutscher Arzt (Pädiatrie)
 Marius Lode (* 1993), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lohde
 Lodde